Ivar Aronsson (1928-2017), rameur d'aviron suédois
 (née en 1983), footballeuse suédoise
Mats Aronsson (né en 1951), footballeur suédois